Футбольная Конференция 2004-05 — 26-й сезон Футбольной Конференции Англии и 1-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2004 года и завершился в мае 2005 года, розыгрышем финала плей-офф. В этом сезоне Футбольная Конференция была расширена на три дивизиона: Национальную Конференцию и две параллельно существующих Северную Конференцию и Южную Конференцию.

Северная и Южная Конференция были заполнены командами занявшими с 1-го по 13-е место в Премьер Дивизионе Северной Премьер-лиги и со 2-го по 13-е в Премьер Дивизионе Истмийской Лиги и Премьер Дивизионе Южной Футбольной Лиги прошлого сезона, чемпионы этих лиг были повышены до Национальной Конференции.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона, победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Футбольной Конференции 2003-04
 Честер Сити
 Шрусбери Таун

Команды вылетевшие из Третий дивизион Футбольной лиги 2003-04
 Карлайл Юнайтед
 Йорк Сити

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Турнирная таблица

Южная Конференция

Турнирная таблица

Объединенный Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005